Ilulialik bezeichnet:
 Ilulialik (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ilulialik (See, Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ilulialik (See, Qasigiannguit), See im Distrikt Qasigiannguit, Grönland